Johannisschule (Johannis-Schule) steht für
 Johannisschule (Osnabrück), im Jahr 1011 gegründete Schule in Osnabrück, 2015 aufgegeben
 1532 bis 1644 betriebene höhere Lehranstalt in Zerbst, siehe Francisceum Zerbst#Johannisschule 1532–1644
 St.-Johannis-Schule, katholische Privatschule in Bremen

Siehe auch:
 Johannes-Schule
 Johanneum